Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1999 in Zweden. Er werd gespeeld vanaf 18 tot en met 26 juli 1999. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door Portugal. In de finale werd Italië met 1–0 verslagen. Ierland werd derde.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1999
Voetbal in Zweden
Voetbal